cultuur, mythologie en sociologie
 een zich voortbewegende menigte; bijvoorbeeld een vluchtelingenstroom
 Stroom (lied), liedje van Arbeid Adelt!
 Stroom, kunstcentrum in Den Haag
 stroomnimf  of zoetwaternimf
aardrijkskunde
 Stroom, Nederlandstalige naam voor de plaats Étrun in het departement Nauw van Calais
 De Stroom, Nederlandstalige naam voor de plaats Lestrem in het departement Nauw van Calais
 een (brede) rivier die in de zee uitmondt, of een door oevers begrensd water Een stroom mondt steeds uit in de zee of Oceaan.
Een rivier mondt uit in een stroom.
 stroomatlas, atlas met kaarten van zeestromen
 stroomgebied
wetenschap
 een voortbewegende hoeveelheid (massa) van een gas of vloeistof: zeestroom, straalstroom
 populair synoniem voor elektriciteit
 als natuurkundige grootheid:
 elektrische stroom
 lichtstroom
 specifieke lichtstroom
 stromingsleer

Zie ook 
 stroming